Georg Schiemann ist der Name folgender Personen:

* Georg Schiemann (Baumeister) (1779–1840), österreichischer Baumeister 
 Georg Schiemann (Regisseur) (* 1947), deutscher Regisseur